Cittadini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Cittadini, italienischer Basketballspieler
 Celso Cittadini (1553–1627), italienischer Dichter, Philologe und Romanist
 Gian Gaspare Cittadini Cesi (1907–2003), italienischer Diplomat
 Lorenzo Cittadini (* 1982), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Pier Francesco Cittadini, genannt il Franceschino (1616–1681), italienischer Maler